Стамбини е популярен български влогър, ютубър, инфлуенсър, тиктокър и режисьор на музикални клипове.. Разпознаваем с прозвището „първият български влогър“

Биография 
Красимир Николов, по известен с артистичния си псевдоним „Стамбини“, е роден в град София на 27 декември 1985 г.

Завършва средното си образование  в 47 СУ. 

Качва първите си видеозаписи в интернет през 2008 г., когато е на 23 години. Популярността му набира скорост още от първия качен клип от него, който остава в историята с израза „Здравейте, аз съм Стамбини. Как сте?!“. Четири секундното видео набира популярност от 100 хиляди гледания и дава част на влогърството в България.

В своите видеоклипове, той прави пародии на известни поп-фолк парчета, говори както за живота си, така и за важни и актуални теми за обществото. Снимачна площадка на продукцията, с която изгрява името му, се явява дома му, а обработката на видеата, прави сам. 

Най-известния му персонаж е малко момиче на име „Пандишпани“. С този образ, Стамбини пресъздава онлайн тренда сред подрастващите през 2014г., когато изключително популярно е малки момичета да имитират ютюбъри от бюти индустрията.

Най-гледаното му видео е пародията на песента „Кекс“ на Папи Ханс - „Боб“. Във видеото взима участия тогавашният му партньор Тихомир Рангелов. 

Стамбини е автор, режисьор, оператор и монтажист на десетки музикални видеоклипове към известни български поп и поп-фолк изпълнители.

Кариера 
Той е wлогър от 2007 до 2014 г. Десетократно е поставен в „Избор на редактора“ и класацията „ТОП 40“ на български сайт за видеосподеляне Vbox7.

Емблематична и единствена по рода си в България е неговата "Поп и Поп Фолк класация", която излизаше всяка седмица през 2008 и 2009 година.

През 2013 г. платформата налага нови правила за авторите на собствено съдържание. Новата продукция на Стамбини започва да получава критики от администрацията на сайта, които не са съгласни с откритата ЛГБТ комедия. Неговият акаунт не получава "AVT" значка за авторско съдържание и продукцията му остава на заден план в сайта. Това кара Стамбини да прехвърли цялата си продукция в Ютуб.

От 2011 до момента се занимава с фотография. 

Пред обектива му са били едни от най-известните звезди, като Андреа, Николета Лозанова, Азис, Светлана Гущерова, Диляна Попова, Енджи Касабие и много други.

През 2020г. Стамбини стартира съвместен проект наречен "Mic Drop" - блиц предаване с участие на Ивка Бейбе. Предаването излизаше в YouTube канала - "КаналЪ".  Предаването се радва на огромна популярност, като най-гледаните епизоди събират над милион гледания в платформата TikTok.

През септември 2022 Стамбини представя най-новият си проект, който се нарича „Личности“, като участие в първото издание взима трансджендър момичето Емили Йорданова,, която разказва своята лична история.

Личен живот 
В първите години на своята популярност, Стамбини не споделя информация относно личния си живот. Спекулира се около неговата сексуална ориентация. 

След запознанството си с Атанаска Тушева, която изгрява с непристойни видео клипове в социалните мрежи, той споделя, че е обект на онлайн тормоз от въпросната жена, която от своя страна не веднъж споделя публично, че е влюбена във влогъра.

През 2019 г Стамбини се разкрива като гей. 8 години по-рано стартира връзка с балканския шампион по културизъм Тихомир Рангелов, известен като участник в Фермата - сезон 5 по Би Ти Ви. 

Въпреки опитите да се комерсиализира връзката им, двамата отказват общи изяви в реалити формати и рядко дават интервюта. Често стават обект на неверни твърдения в таблоидите. Тяхната връзка продължава до 2021 г.

През 2022 г. Стамбини споделя многократно в онлайн пространството, че не е във връзка и отхвърля слуховете, че се е събрал с предишната си половинка.

Източници

Външни препратки 
 Канал на Stambini в YouTube

Български влогъри
Инфлуенсъри
Български режисьори
Гей мъже
ЛГБТ режисьори
ЛГБТ личности от България
Родени в София